

Deel van een agglomeratie 
woonwijk, een deel van een woonplaats
buitenwijk
sloppenwijk
buurt
stadsdeel
deelgemeente (België)
deelgemeente (Nederland)

Toponiemen (Nederland)
-wijk, als deel van een toponiem
Wijk, een woonkern in de voormalige Noord-Brabantse gemeente Wijk en Aalburg
Wijk aan Zee, een dorp in Noord-Holland
Wijk aan Zee en Duin, een voormalige gemeente in Noord-Holland, tevens een voormalige buurtschap
De Wijk (Drenthe), een dorp in Drenthe
De Wijk (Grootegast), een gehucht in de provincie Groningen
De Wijk (Voorst), een buurtschap in Gelderland
Wijk bij Duurstede, een stad in de provincie Utrecht
Beverwijk, traditioneel aangeduid als De Wijk of  Wijk-Binnen
 De Wijk, een deel van de Tilburgse wijk Reeshof

Overige 
Krantenwijk
Wijk (watergang), een zijkanaal in een verveningsgebied
Tata Steel-toernooi, in schaakkringen aangeduid als Wijk
Wijk Savelkoul, een woonwijk in de Belgische stad Mortsel

Zie ook 
Vicus, de Latijnse oorsprong van het woord wijk
Wyck, het middeleeuwse stadsdeel van Maastricht op de rechter Maasoever
Wyk auf Föhr (Wyk), de grootste plaats op het Waddeneiland Föhr
Wik, een begrensd en omheind gebied